Половці — кочовий тюркомовний народ Х — XIV століть.

Топоніми

Половці — село, Берестейська область, Кам'янецький район

Половці — село, Підкарпатське воєводство, Сяноцький повіт
 Половці — село, Підляське воєводство, Гайнівський повіт
 Половці — у 1919—1928 роках гміна в Польщі.

Див. також 
 Полівці